Sørlle ist der Familienname folgender Personen:

 Petter Sørlle (1884–1933), norwegischer Walfänger, Polarforscher und Erfinder
 Steinar Sørlle (* 1942), norwegischer Schriftsteller

Sørlle steht für:
 Sørlle Buttress, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik
 Sørlle Rocks, Klippenfelsen der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Kap Sørlle, Kap der Fredriksen-Insel, Südliche Orkneyinseln, Antarktis